A Chrome a következőkre utalhat:
 Google Chrome, webböngésző
 Google Chrome Frame, egy Internet Explorer webböngészőhöz fejlesztett plugin
 Google Chrome OS, nyílt forráskódú számítógépes operációs rendszer
Chromebook